Башня смерти (Tower of London) — американская историческая драма 1939 года, режиссёр Роулэнд В. Ли
 Башня смерти (Tower of London) — американский фильм ужасов 1962 года, режиссёр Роджер Корман
 Башня смерти (The Deadly Tower) — американский боевик 1975 года, режиссёр Джерри Джеймсон
 Башня смерти — гонконгский боевик 1981 года, режиссёр У Сыюань
 Башня смерти — здание в Перми